prowent – forma dochodu folwarcznego w dawnej Polsce
 Prowent – część Kórnika, miejsce urodzenia Wisławy Szymborskiej